Чемпионат Дании по шахматам 1961 года проходил в Нюкёбинге. В третий раз чемпионом страны стал Эйгил Педерсен.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1961

Чемпионаты Дании по шахматам
1961 год в шахматах
1961 год в Дании